Городечня — топоним в России:

 Городечня — село в Красногорском районе Брянской области.
 Городечня — деревня в Угранском районе Смоленской области.